Хорди Таррес Парамо (; 16 марта 1981, Барселона, Испания) — гонконгский футболист, нападающий клуба «Ли Ман». Выступал за сборную Гонконга.

Биография

Клубная карьера 
Родился в Барселоне в семье бывшего футболиста Исидоро Тарреса. Является воспитанником клуба «Эспаньол», но на взрослом уровне начинал играть в любительском клубе «Игуалада», где тренировал его отец. С 1999 стал выступать за фарм-клуб «Эспаньола» «Эспаньол Б». Вторую часть сезона 2000/01 провёл в аренде в клубе испанской Терсеры «Корнелья», затем ещё сезон отыграл за «Эспаньол Б». После ухода из «Эспаньола» несколько лет продолжал выступать за команды Сегунды Б, был игроком клубов «Сабадель», «Эркулес», «Террасса» и «Лорка Депортива». Последние два сезона в Испании отыграл в Терсере, в сезоне 2008/09 вернулся в «Эспаньол Б», а сезон 2009/10 провёл в «Оспиталете».

Летом 2010 года вместе с группой испанских футболистов подписал контракт с клубом чемпионата Гонконга «Китчи». В первый же сезон в новом клубе стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром чемпионата, забив 12 голов в 15 матчах. В составе «Китчи» выступал вплоть до конца сезона 2018/19 (с перерывом на сезон 2016/17 и начало сезона 2017/18), 5 раз стал чемпиона Гонконга и столько же раз выиграл национальный кубок. 25 мая 2019 года стало известно, что Таррес покидает клуб.

После ухода из «Китчи» подписал контракт с клубом «Ли Ман».

Карьера в сборной 
В 2017 году, после 7 лет выступления в чемпионате Гонконга, Таррес получил местный паспорт и 5 октября 2017 года дебютировал за сборную Гонконга в товарищеском матче со сборной Лаоса, в котором отметился забитым голом. Интересно, что в этом же матче за сборную Гонконга дебютировали два других испанца и одноклубника Тарреса Дани Кансела и Фернандо Ресио. Несколько дней спустя, 10 октября вновь забил гол за сборную в матче отборочного турнира Кубка Азии 2019 против Малайзии

Всего провёл за сборную Гонконга 5 матчей и забил 2 гола.

Достижения 
«Китчи»
 Чемпион Гонконга (5): 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018
 Обладатель Кубка Гонконга (5): 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Гонконга: 2010/2011 (вместе с Махосонке Бенгу по 12 голов)

Примечания 

Футболисты Испании
Футболисты Гонконга
Игроки сборной Гонконга по футболу
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Корнелья»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Лорка Депортива»
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Гонконг Рейнджерс»